Тридцать третий чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 1 сентября 1978 года по 17 марта 1979 года. Победителем третий раз подряд стал ЦСКА.

Регламент чемпионата 
Согласно прошлогодним изменениям, количество участников в высшей и первой лигах увеличивалось на 2 команды. В правилах обмена команд между этими лигами вернулись к практике сезонов 1966/1967 и 1967/1968, когда в переходном турнире участвовало по 2 команды от каждой лиги, с той разницей, что последняя команды высшей лиги сразу переходила в низший дивизион. Подобную схему впервые применили и для перехода между первой и второй лигами.

Класс «А». Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены команды прошлого сезона и две лучшие команды первой лиги. Команда, занявшая последнее место, выбывала в первую лигу, 10 и 11 команды играли переходной турнир со второй и третьей командами первой лиги. 
За 5 туров до финиша ЦСКА обеспечил себе первое место, и в оставшихся матчах набрал только половину очков. Перед последними играми СК им. Салавата Юлаева отставал от СКА на 2 очка, имея лучшие показатели в личных встречах, но не смог переиграть стремящийся выйти из зоны переходных матчей «Сокол», а ленинградцы добились ничьей с имеющим такую же мотивацию «Автомобилистом».

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Владимир Петров (ЦСКА) – 63 очка (26+37) 
Пётр Природин («Динамо» Москва) – 62 очка (32+30) 
Борис Михайлов (ЦСКА) – 54 очка (30+24)
Александр Голиков («Динамо» Москва) – 53 очка (31+22)
Александр Волчков (ЦСКА) – 48 очков (28+20)
Хелмут Балдерис (ЦСКА) – 48 очков (24+24)
Валерий Харламов (ЦСКА) – 48 очков (22+26)
Юрий Лебедев («Крылья Советов» Москва) – 48 очков (18+30)
Александр Скворцов («Торпедо» Горький) – 46 очков (25+21)
Николай Дроздецкий (СКА Ленинград) – 44 очка (27+17)
Виктор Жлуктов (ЦСКА) – 44 очка (20+24)

Лучшие снайперы 
Пётр Природин («Динамо» Москва) – 32 шайбы
Александр Голиков («Динамо» Москва) – 31 шайба
Борис Михайлов (ЦСКА) – 30 шайб
Александр Волчков (ЦСКА) – 28 шайб
Николай Дроздецкий (СКА Ленинград) – 27 шайб
Владимир Петров (ЦСКА) – 26 шайб
Александр Скворцов («Торпедо» Горький) – 25 шайб Виктор Кутергин («Автомобилист» Свердловск) – 25 шайб
Хелмут Балдерис (ЦСКА) – 24 шайбы
Александр Бодунов («Крылья Советов» Москва) – 24 шайбы

Лидеры по штрафным минутам 
Николай Дроздецкий (СКА Ленинград) – 72 минуты
Владимир Кучеренко («Спартак» Москва) – 72 минуты
Анатолий Шалаев (СК им. Салавата Юлаева Уфа) – 71 минута
Владимир Ковин («Торпедо» Горький) – 71 минута
Владимир Дурдин («Динамо» Рига) – 68 минут
Юрий Лебедев («Крылья Советов» Москва) – 67 минут
Владимир Крикунов («Динамо» Рига) – 66 минут
Владимир Лаврентьев («Химик» Воскресенск) – 62 минуты
Николай Анферов (СК им. Салавата Юлаева Уфа) – 62 минуты
Юрий Вожаков («Торпедо» Горький) – 61 минута

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 36-и лучших

10 лучших арбитров сезона 
 В.Домбровский (Челябинск)
 А.Федотов (Горький)
 Г.Григорьев (Киев)
 С.Гущин (Свердловск)
 Ю.Карандин (Новосибирск)
 Н.Морозов (Москва)
 В.Никульцев (Москва)
 В.Осипчук (Киев)
 Н.Резников(Москва)
 А.Захаров (Москва)

Факты чемпионата

Переходы 
 В ЦСКА перешли Алексей Касатонов (СКА) и Сергей Макаров («Трактор»)
 В «Спартак» перешли Юрий Ляпкин («Химик») и Аркадий Рудаков («Автомобилист»)

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ЦСКА с «Автомобилистом» – 15-1, и московского «Динамо» с «Химиком» – 13-0. 
Самым результативным стал матч ЦСКА - СКА – 13-5. Ещё в четырёх матчах было заброшено 16 шайб. 
Наименее результативным стал матч «Трактор» - «Сокол» – 1-0.

Переходный турнир между высшей и первой лигами 
Команды провели разъездной двухкруговой турнир с 1 по 16 апреля. Обе команды высшей лиги сумели сохранить свои места.

Класс «А». Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением двух лучших команд, перешедших в высшую лигу, и 4 лучшие команды второй лиги. Лучшая команда получала право играть в высшей лиге, вторая и третья играли переходной турнир с аутсайдерами высшей лиги. Две последние команды вылетали во вторую лигу, занявшие 11-14 места играли переходной турнир с лидерами второй лиги.
Матчи прошли с 17 сентября по 30 марта.

Лучший бомбардир – Геннадий Маслов (СК им. Урицкого Казань) - 63 шайбы.

Переходный турнир между первой и второй лигами 
Команды провели разъездной двухкруговой турнир. Только СКА МВО не смог сохранить место в первой лиге, уступив его «Рубину», неожиданно занявшему первое место.

Класс «А». Вторая лига 
В связи с увеличением количества команд в высшей и первой лигах, при том же общем количестве команд в классе «А», и отсутствии команды «Апатитстрой», число участников лиги сократилось с 29 до 24. Участвовали команды прошедшего сезона, кроме первых и вторых команд зон, перешедших в первую лигу и последней команды западной зоны, перешедшей в класс «Б», и две лучшие команды класса «Б». Также вместо верхнесалдинского «Старта» играла последняя команды восточной зоны «Сокол». 
Лучшие команды зон получали право играть в первой лиге, вторые играли в переходном турнире с аутсайдерами первой лиги (изначально планировалось участие третьих команд зон). Последние команды переходили в класс «Б».
Ангарский «Ермак», заняв последнее место, должен был вернуться в класс «Б», но в связи с расширением дивизиона был оставлен во второй лиге.

Западная зона

Восточная зона

Класс «Б» 
Количество участников уменьшилось с 37 до 36.

Предварительный этап 
Игры прошли в 5 зонах в 4 круга. Лучшие команды выходили в финал.

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

5-я зона

Финал 
Матчи прошли с 10 по 16 марта в Альметьевске. Кроме победителей зон также играла вторая команда 2-й зоны.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Вячеслав Микишкин («Спутник»)
 Лучший защитник – Сергей Зайков («Луч»)
 Лучший нападающий – Михаил Рогов («Спутник»)
 Лучший бомбардир – Николай Фурсов («Буран»)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1978-79 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1975/1976 - 1979/1980. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1975/1976 - 1979/1980. Справочник. Москва. 2014.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1978—1979
 http://www.hockeystars.ru/art1979.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1978 год в хоккее
1979 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1979 году
Чемпионаты СССР в 1978 году